Zandvoorde est une section de la ville belge d'Ostende
 Zandvoorde est une section de la commune belge de Zonnebeke

Voir aussi 
 Zandvoort, commune néerlandaise située dans la province de Hollande-Septentrionale
 Zandvoort (homonymie)

Homonymie de localités
Toponyme indiquant un gué en Belgique